Les élections législatives saint-marinaises de 2006 se sont déroulées le .

Résultats

À l'issue du scrutin, une coalition se forme avec les socialistes et démocrates, l'Alliance populaire et la Gauche unie, forte de 32 sièges. Cependant, en 2008, la majorité s'écroule avec le départ de l'Alliance populaire. Sans possibilités de créer une nouvelle majorité, des élections anticipées sont déclenchées.

Notes et références

Liens 
 Politique à Saint-Marin
 Saint-Marin

Saint-Marin, legislatives
2006
2006 à Saint-Marin
Politique en juin 2006